аль-Варрак

 Юсуф аль-Варрак (ум. между 1098 и 1104 гг.) — знаток хадисов, духовный глава общины шафиитов в Дербенте, имам мечети в квартале Химс.
 Абу Иса аль-Варрак (889—994) — арабский учёный IX века, скептик, критик ислама и религии в целом.